Brooklin steht für:
 Brooklin (Maine), Town im Hancock County, Maine, Vereinigte Staaten
 Brooklin (West Virginia), Weiler im Summers County, West Virginia, Vereinigte Staaten
 Brooklin (Tennessee), Weiler in Nashville-Davidson, Davidson County, Tennessee, Vereinigte Staaten
 Brooklin (Ontario), Stadtteil von Whitby, Durham Region, Golden Horseshoe, Ontario, Kanada
 Brooklin (Limón), Wohngegend in Siquirres, Cantón Siquirres, Provinz Limón, Costa Rica
 Brooklin (São Paulo) (Brooklin Paulista), Stadtteil von São Paulo, Brasilien, darin 
 Brooklin Novo, Teil von Brooklin, São Paulo
 Brooklin Velho, Teil von Brooklin, São Paulo

Weiteres:
 U-Bahnhof Brooklin der Metrô São Paulo, Brasilien

Siehe auch:
 Brookline
 Brooklyn, Stadtbezirk von New York City, Vereinigten Staaten
 Brooklyn (Begriffsklärung)